Holguín steht für
 eine Stadt in Kuba, siehe Holguín
 eine kubanische Provinz, siehe Provinz Holguín
 den Flughafen Holguín
 das Bistum Holguín

Holguín ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Holguín (1918–1989), kolumbianischer Lyriker
 Diego de Holguín (1486–1556), spanischer Conquistador und Mitgründer von San Salvador
 Diego González Holguín (1560–1629), spanischer Jesuit
 Guillermo Uribe Holguín (1880–1971), kolumbianischer Komponist
 Juan Ignacio Larrea Holguín (1927–2006), ecuadorianischer Geistlicher und Jurist, Erzbischof von Guayaquil und Militärbischof von Ecuador
 María Ángela Holguín (* 1963), ehemalige kolumbianische Außenministerin, Politikerin und Botschafterin